Пеццати () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Пеццати, Карло (1892—1944) — итальянский политик.
 Пеццати, Пьетро (1828—1890) — итальянский художник.
 Пеццати, Романо (род. 1939) — итальянский композитор.
 Пеццати, Энцо (1918—2011) — итальянский журналист.